Ко́лбин — русская фамилия. Известные носители:

 Колбин (ум. 1919) — слушатель Коммунистического университета, погиб при взрыве в Леонтьевском переулке.
 Колбин, Александр Ильич (род. 1987) — российский пауэрлифтер.
 Колбин, Геннадий Васильевич (1927—1998) — советский политический деятель, первый секретарь ЦК КП КазССР в 1986—1989.
 Колбин, Иван Николаевич (1893—1952) — советский военно-морской деятель, революционер, комиссар, инженерный работник, преподаватель.
 Колбин, Сергей Николаевич (род. 1969) — российский политик, член Совета Федерации.